Джура Ходжаев () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1912 году. Член КПСС с 1939 года.

С 1939 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1939—1980 гг. — председатель Фрунзенского райисполкома, первый секретарь Кировского, Куйбышевского райкомов партии, секретарь Ташкентского горкома, затем обкома партии, председатель Узсовпрофа, первый секретарь Фрунзенского райкома партии, председатель партийной комиссии при ЦК КП Узбекистана.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 4-го созыва, Верховного Совета Узбекской ССР 3-9-го созывов. Делегат XX съезда КПСС.

Умер после 1980 года.

Ссылки 
 Ходжаев, Джура. Узбекский народ в борьбе за мир [Текст]. — Ташкент : Госиздат УзССР, 1956. — 64 с. : ил.; 20 см.
 Ходжаев
 ОЗП
 ГА РФ Р7523 105 153 Указы и Постановления Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 30 по 31 августа 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 14/ с № 2079-VIII по № 2089-VIII. Том 8

Председатели районных исполкомов Узбекской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Секретари Ташкентского горкома КП Узбекистана
Секретари Ташкентского обкома КП Узбекистана